XLS steht als Abkürzung für:
 Citation XLS, ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug
 Flughafen Saint-Louis, IATA-Code des Flughafens im Senegal
 eine Dateiendung von Dateien des Tabellenkalkulationsprogramms Microsoft Excel

xls steht für:

die Lusitanische Sprache (ISO 639-3)

 
XLS